Села:
 Стецьківка — Сумська область, Сумський район
 Стецьківка — Харківська область, Великобурлуцький район